

Geografia

Austria 
 Großschönau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd

Niemcy 
 Großschönau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz

Zobacz też 
 Großschönau-Hainewalde
 Schönau